Stor-Ormtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Ormtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (26,1 ha)
Stor-Ormtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (8,75 ha)

Se även
Ormtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn